Giers ist der Familienname folgender Personen:
 Joachim Giers (1911–1996), katholischer Sozialwissenschaftler und Moraltheologe
 Michail Nikolajewitsch de Giers (1856–1932), russischer Botschafter
 Nikolai Karlowitsch de Giers (1820–1895), russischer Staatsmann
 Nikolai Nikolajewitsch de Giers (1853–1924), russischer Botschafter
 Walter Giers (1937–2016), deutscher Licht-, Klang- und Medienkünstler
 Werner Giers (1928–2016), deutscher Zeitungsjournalist